Niethammer ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Niethammer (1833–1908), deutscher Papierfabrikant  und Politiker des Königreich Sachsen
 Albert Niethammer junior (1857–1910), deutscher Papierfabrikant
 Anneliese Niethammer (1901–1983), deutsche Botanikerin und Pilzkundlerin
Barbara Niethammer (* 1967), deutsche Mathematikerin
 Berndt Niethammer (1931–2005), deutscher Manager und Unternehmer
 Dietrich Niethammer (1939–2020), deutscher Mediziner und Klinikdirektor
Eduard Niethammer (1884–1967), Schweizer Maler
 Emil Niethammer (1869–1956), deutscher Jurist und Politiker (CDU)
 Frank Niethammer (1931–2005), deutscher Manager und Unternehmer

 Fritz von Haniel-Niethammer (1895–1977), deutscher Politiker (CSU)
 Günther Niethammer (1908–1974), deutscher Ornithologe

 Jochen Niethammer (1935–1998), deutscher Zoologe
 Julius von Niethammer (1798–1882), Reichsrat, München
 Konrad Niethammer (1863–1931), deutscher Papierfabrikant und Politiker (NLP, DVP)
 Lena Niethammer (* 1989), deutsche Journalistin
 Lutz Niethammer (* 1939), deutscher Historiker
 Marie Niethammer, Ehename von Marie Kerner (Schriftstellerin, 1813) (1813–1886), deutsche Schriftstellerin
 Nik Niethammer (* 1962), Schweizer Journalist
 Paul Niethammer, Geschichtsprofessor in Adolf Muschgs Roman Die japanische Tasche
 Renate Niethammer (1913–2017), deutsche Grafikerin und Malerin
 Theodor Niethammer (1876–1947), Schweizer Astronom und Geodät
 Willy Niethammer (1914–1991), deutscher Politiker (SPD)

Niethammer bezeichnet

 eine spezielle Bauform eines Drucklufthammers zum Befestigen von Nieten im Schiff- und Stahlbau

Siehe auch:

 Niedhammer